Wirthensohn ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Wirthensohn (* 1951), Schweizer Schachspieler 
 Peter Wirthensohn (* 1964), österreichischer Filmproduzent